Ми́ка:

 
 «Мика» () — армянский футбольный клуб из города Ереван.
 «Мика-2» () — армянский футбольный клуб из города Ереван (в 2002—2007 годах представлял Аштарак).
 «Мика» () — футбольный стадион в городе Ереване.

Фамилия 
 Мика, Арунас (род. 1970) — советский и литовский футболист, игрок сборной Литвы.
 Мика, Василий Яковлевич (1925—2000) — гвардии полковник, участник Великой Отечественной войны.

См. также 
 Мика-Ёль — река в России.

Примечания